Dit is een lijst van planetoïden 401-500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (401) Ottilia || 1895 BT || 16 maart 1895 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (402) Chloë || 1895 BW || 21 maart 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (403) Cyane || 1895 BX || 18 mei 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (404) Arsinoë || 1895 BY || 20 juni 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (405) Thia || 1895 BZ || 23 juli 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (406) Erna || 1895 CB || 22 augustus 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (407) Arachne || 1895 CC || 13 oktober 1895 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (408) Fama || 1895 CD || 13 oktober 1895 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (409) Aspasia || 1895 CE || 9 december 1895 || Nice || A. Charlois
|-
| (410) Chloris || 1896 CH || 7 januari 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (411) Xanthe || 1896 CJ || 7 januari 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (412) Elisabetha || 1896 CK || 7 januari 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (413) Edburga || 1896 CL || 7 januari 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (414) Liriope || 1896 CN || 16 januari 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (415) Palatia || 1896 CO || 7 februari 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (416) Vaticana || 1896 CS || 4 mei 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (417) Suevia || 1896 CT || 6 mei 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (418) Alemannia || 1896 CV || 7 september 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (419) Aurelia || 1896 CW || 7 september 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (420) Bertholda || 1896 CY || 7 september 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (421) Zähringia || 1896 CZ || 7 september 1896 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (422) Berolina || 1896 DA || 8 oktober 1896 || Urania || G. Witt
|-
| (423) Diotima || 1896 DB || 7 december 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (424) Gratia || 1896 DF || 31 december 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (425) Cornelia || 1896 DC || 28 december 1896 || Nice || A. Charlois
|-
| (426) Hippo || 1897 DH || 25 augustus 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (427) Galene || 1897 DJ || 27 augustus 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (428) Monachia || 1897 DK || 18 november 1897 || München || W. Villiger
|-
| (429) Lotis || 1897 DL || 23 november 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (430) Hybris || 1897 DM || 18 december 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (431) Nephele || 1897 DN || 18 december 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (432) Pythia || 1897 DO || 18 december 1897 || Nice || A. Charlois
|-
| (433) Eros || 1898 DQ || 13 augustus 1898 || Urania || G. Witt
|-
| (434) Hungaria || 1898 DR || 11 september 1898 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (435) Ella || 1898 DS || 11 september 1898 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (436) Patricia || 1898 DT || 13 september 1898 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (437) Rhodia || 1898 DP || 16 juli 1898 || Nice || A. Charlois
|-
| (438) Zeuxo || 1898 DU || 8 november 1898 || Nice || A. Charlois
|-
| (439) Ohio || 1898 EB || 13 oktober 1898 || Mount Hamilton || E. F. Coddington
|-
| (440) Theodora || 1898 EC || 13 oktober 1898 || Mount Hamilton || E. F. Coddington
|-
| (441) Bathilde || 1898 ED || 8 december 1898 || Nice || A. Charlois
|-
| (442) Eichsfeldia || 1899 EE || 15 februari 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (443) Photographica || 1899 EF || 17 februari 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (444) Gyptis || 1899 EL || 31 maart 1899 || Marseille || J. Coggia
|-
| (445) Edna || 1899 EX || 2 oktober 1899 || Mount Hamilton || E. F. Coddington
|-
| (446) Aeternitas || 1899 ER || 27 oktober 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (447) Valentine || 1899 ES || 27 oktober 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (448) Natalie || 1899 ET || 27 oktober 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (449) Hamburga || 1899 EU || 31 oktober 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (450) Brigitta || 1899 EV || 10 oktober 1899 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (451) Patientia || 1899 EY || 4 december 1899 || Nice || A. Charlois
|-
| (452) Hamiltonia || 1899 FD || 6 december 1899 || Mount Hamilton || J. E. Keeler
|-
| (453) Tea || 1900 FA || 22 februari 1900 || Nice || A. Charlois
|-
| (454) Mathesis || 1900 FC || 28 maart 1900 || Heidelberg || A. Schwassmann
|-
| (455) Bruchsalia || 1900 FG || 22 mei 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (456) Abnoba || 1900 FH || 4 juni 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (457) Alleghenia || 1900 FJ || 15 september 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (458) Hercynia || 1900 FK || 21 september 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Schwassmann
|-
| (459) Signe || 1900 FM || 22 oktober 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (460) Scania || 1900 FN || 22 oktober 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (461) Saskia || 1900 FP || 22 oktober 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (462) Eriphyla || 1900 FQ || 22 oktober 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (463) Lola || 1900 FS || 31 oktober 1900 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (464) Megaira || 1901 FV || 9 januari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (465) Alekto || 1901 FW || 13 januari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (466) Tisiphone || 1901 FX || 17 januari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf, L. Carnera
|-
| (467) Laura || 1901 FY || 9 januari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (468) Lina || 1901 FZ || 18 januari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (469) Argentina || 1901 GE || 20 februari 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (470) Kilia || 1901 GJ || 21 april 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (471) Papagena || 1901 GN || 7 juni 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (472) Roma || 1901 GP || 11 juli 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (473) Nolli || 1901 GC || 13 februari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (474) Prudentia || 1901 GD || 13 februari 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (475) Ocllo || 1901 HN || 14 augustus 1901 || Arequipa || D. Stewart
|-
| (476) Hedwig || 1901 GQ || 17 augustus 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (477) Italia || 1901 GR || 23 augustus 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (478) Tergeste || 1901 GU || 21 september 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (479) Caprera || 1901 HJ || 12 november 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (480) Hansa || 1901 GL || 21 mei 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf, L. Carnera
|-
| (481) Emita || 1902 HP || 12 februari 1902 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (482) Petrina || 1902 HT || 3 maart 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (483) Seppina || 1902 HU || 4 maart 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (484) Pittsburghia || 1902 HX || 29 april 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (485) Genua || 1902 HZ || 7 mei 1902 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (486) Cremona || 1902 JB || 11 mei 1902 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (487) Venetia || 1902 JL || 9 juli 1902 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (488) Kreusa || 1902 JG || 26 juni 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf, L. Carnera
|-
| (489) Comacina || 1902 JM || 2 september 1902 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (490) Veritas || 1902 JP || 3 september 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (491) Carina || 1902 JQ || 3 september 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (492) Gismonda || 1902 JR || 3 september 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (493) Griseldis || 1902 JS || 7 september 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (494) Virtus || 1902 JV || 7 oktober 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (495) Eulalia || 1902 KG || 25 oktober 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (496) Gryphia || 1902 KH || 25 oktober 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (497) Iva || 1902 KJ || 4 november 1902 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (498) Tokio || 1902 KU || 2 december 1902 || Nice || A. Charlois
|-
| (499) Venusia || 1902 KX || 24 december 1902 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (500) Selinur || 1903 LA || 16 januari 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf|}

Planetoïdenlijsten